

Березинське сільське поселення — сільське поселення, Вікуловський район, Тюменська область
 Березинське сільське поселення — сільське поселення, Чесменський район, Челябінська область